Příjmení Heilmann nosí více osobností:

 Jakub Heilmann ze Schweinfurtu (okolo 1475–1526), kameník a stavitel v Čechách a v Sasku
 Josua Heilmann (1796–1848), francouzský vynálezce textilních strojů
 Lutz Heilmann (* 1966), německý politik
 Michael Heilmann (atlet) (* 1961), německý běžec dlouhých tratí
 Michael Heilmann (politik) (* 1962), německý komunální politik
 Nikolaus Heilmann (1903–1945), důstojník policie a Waffen-SS v hodnosti SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS

Externí odkazy